Bazowanie lotnictwa - wykorzystywanie przez oddziały, związki taktyczne i operacyjne lotnictwa, lotnisk, węzłów lotnisk i rejonów lotnisk oraz sieci lotniskowej, na których rozwija się jednostki i urządzenia tyłowe przeznaczone do zabezpieczenia działań bojowych lotnictwa. Węzeł lotniskowy (sieć lotniskowa) powinien zapewnić dogodne warunki do rozśrodkowania jednostek (pododdziałów, oddziałów) lotniczych.

Wojska lotnicze